De bevolking van Noord-Ierland
Ieren die in Noord-Ierland wonen